Исаевка — деревня в Знаменском районе Орловской области. Входит в состав Коптевского сельского поселения.

Население

История 
Деревня Исаевка упоминается в 1678 году в дозорной книге в Карачевском уезде за 1614 год в составе  Рословского стана Речка Слюнка ныне называется ручей Грязный.

Иев да Олексей Микитины дети Бошина сказали за собою отца своего вотчину в Карачевском уезде в Рословском стану на речке на Слюнке по обе стороны речки Слюнки Долгое селище пятдесят чети. А дана де отцу их та вотчина за московское сиденье при царе Василье. Да при царе ж де Василье отцу их дано в вотчину Ивановское помесье Исаева пятдесят чети. А болши тово за собою вотчин и поместей не сказали. А грамоты де у них на ту вотчину пропали в московское разоренье.

Примечания 

Населённые пункты Знаменского района (Орловская область)